Dans l'univers imaginaire de Faucongris (utilisé pour le jeu de rôle Donjons et Dragons), Zagyg (autrefois connu sous le nom de Zagig Yragerne) est le dieu de l'Humour, de l'Excentricité, du Savoir occulte et de l'Imprévisibilité. Son symbole est la rune de l'insanité.

Origines du personnage 
À l'origine, lorsqu'en 1972 Gary Gygax crée les souterrains sous le Castel Gryffalc, le labyrinthe comprend 13 niveaux remplis de pièges vicieux, de passages secrets, de monstres affamés et de trésors scintillants. Quiconque survivait jusqu'au niveau la plus bas se trouvait face à Zagyg, l'architecte fou du complexe. Zagyg est un homophone inversé de « Gygax » et constitue un clin d’œil de l'auteur qui sous-entend que la personne qui a conçu cet endroit délirant et sans queue ni tête — à savoir lui-même — doit être folle. Dans une publication ultérieure, Gygax rallonge le nom de Zagyg en "Zagig Yragerne", une homophonie inversé de son nom complet, Ernest Gary Gygax.

Seuls trois joueurs parvinrent au dernier niveau et rencontrèrent Zagyg, chacun d'entre eux à l'occasion d'aventures en solo : Robert J. Kuntz (qui jouait Robilar), le fils de Gygax, Ernie (qui jouait Tenser) et le frère de Rob, Terry (qui jouait Térik). Leur récompense fut que Zagyg les transporta instantanément de l'autre côté du monde sur un toboggan géant, où ils devaient affronter en solitaire le long voyage de retour vers la Cité-Franche de Faucongris.

Peu de temps après, Gygax demande à Rob Kuntz de devenir co-maître de donjon de la campagne Castel Gryfflac et efface Zagyg et le  de ses propres souterrains pour faire de la place aux créations de Kuntz (les souterrains créés conjointement par Gygax et Kuntz finissent par occuper plus de 50 niveaux).

Dix ans plus tard, Gygax ressuscite Zagyg sous la forme d'un demi-dieu dans son article "The Deities and Demigods of the World of Greyhawk" qui paraît dans le magazine Dragon. Les publications ultérieures révèlent que Zagyg était l'Archimage qui fut autrefois maire de la Cité-Franche de Faucongris.

Lorsqu'en 1985 Gygax est contraint de quitter TSR, il perd les droits sur les personnages qu'il avait utilisé dans les publications de TSR, à l'exception de ceux dont les noms sont basés sur des jeux de mots ou des anagrammes du sien, comme "Yrag" (Gary) ou "Zagyg". De son côté, TSR continuera à utiliser ce nom dans les éditions suivantes de D&D.

Lorsque Gygax publie de nouvelles informations sur le Castel Gryffalc en 2005, il change le nom du château en castel Zagyg, car il ne possède plus les droits sur le nom de "Faucongris".

Histoire éditoriale

Règles avancées de Donjons et Dragons,  (1977-1988) 
La première description de Zagyg pour Donjons et Dragons remonte à un article de Gary Gygax intitulé « The Deities and Demigods of the World of Greyhawk » paru dans le magazine Dragon. Zagyg sera par la suite détaillé dans le supplément World of Greyhawk Fantasy Game Setting et dans le livre Greyhawk Adventures.

Règles avancées de Donjons et Dragons,  (1989-1999) 
Zagyg est l'une des divinités décrites dans la boîte de jeu From the Ashes de la campagne de Faucongris et dans le supplément Greyhawk: L'Aventure commence (1998).

Donjons et Dragons, édition 3.0 (2000-2002) 
Le rôle de Zagyg dans la  du décor de campagne de Faucongris est defini dans l'Atlas de Greyhawk.

Donjons et Dragons, édition 3.5 (2003-2007) 
La relation entre Zagyg et Boccob est développée en 2005 dans la rubrique "Core Beliefs" du magazine Dragon.

Castles & Crusades (2005-2008) 
En 2003, Gygax annonce qu'il travaille avec Rob Kuntz à publier le château Zagyg pour Castles & Crusades de Troll Lord Games. Trois publications verront le jour :

 Castle Zagyg: Volume 1 Yggsburgh de Gary Gygax est publié en 2005. Gygax change le nom de la cité voisine en "Yggsburgh", un jeu de mots sur ses initiales, E.G.G.
 
 The Dark Chateau de Robert J. Kuntz est un module d’aventure qui se situe dans l'ancienne résidence de l'Archimage Fou, Zagyg.

 Castle Zagyg: The Upper Works longuement attendu est finalement publié en 2007 pour la  Gen Con, à laquelle Gary Gygax est invité d'honneur.

Description 
L'apparence de Zagyg varie, mais il est généralement vêtu de bleu et argent. Lorsqu'il était mortel, Zagyg était un homme robuste de petite taille, au visage rond, souvent rouge.

Clergé et temples 
Zagyg n'a que très peu de prêtres. Ces derniers s'efforcent d'amener de l'humour et de l'étrangeté dans la vie des autres, et on les rencontre souvent faisant office de bardes. Ils cherchent également à découvrir le savoir magique perdu.

Histoire 
Zagig Yragerne, qui deviendra un jour Zagyg, est né à Âprebaie en 277 AC. Fils de la gynarche Eilème Yragerne, Zagyg est le descendant de Ganz Yragerne, second seigneur-bailli de la Cité-Franche de Faucongris et de Maro Yragerne, ancienne gynarche d'Âprebaie. Aux environs de 310 AC, Zagyg arrive à Faucongris, où il corrompt les membres de l'Oligarchie dirigeante de la cité pour obtenir un siège au Conseil, puis les convainc d'une façon ou d'aune autre de l'élire seigneur-bailli de la ville.

En 339 AC, sa mère meurt; Zagig, son seul héritier, devient le premier (et le seul) Despote d'Âprebaie, en même temps qu'il hérite du titre de Landgraf de la Sélintane, un ancien titre provincial du Grand-Royaume d'Ærdie accordé au dirigeant de la région connue aujourd'hui sous le nom de domaine de Faucongris. En 351, Zagig renonce à son titre de despote et laisse la gynarchie d'Âprebaie choisir une nouvelle gynarche pour diriger la ville.

Considéré par beaucoup comme le plus grand seigneur-bailli et citoyen que Faucongris ait jamais connu, c'est en grande partie grâce à Zagig que Faucongris est ce qu'elle est aujourd'hui : il a réformé la législation de Faucongris, établi un système monétaire pour la cité, fondé la Guilde de Magie de Faucongris, incité les érudits à venir s'installer en ville et à y fonder des collèges et supervisé la création des villes minières de Lac Diamant et Sources Chaudes dans les Cairannes. Il a également supervisé la construction des égouts de la ville, des Arènes de la Cité-Franche et de Castel Gryffalc. C'est lui qui a baptisé Faucongris le « joyau de la Flannesse », dans un discours où il exprimait son souhait de voir la ville devenir la « clef de voûte de la civilisation ».

Cependant, malgré tout le bien que Zagig apporta à la ville, il provoqua également de nombreux périls. Au-delà de son excentricité de toujours, sa santé mentale commence à décline progressivement à partir de 370 AC et de nombreux citoyens de Faucongris vivent dans la crainte de ses crises d'humour et de colère. En 395, Zagig fait état de son projet d'enclore la Ville Nouvelle de Faucongris dans une enceinte constituée de forces élémentaires brutes, comme le feu ou l'eau. Bien que la plupart des citoyens estiement que cela mettrait leurs vies en danger, Zagig ne semble pas s'en soucier. Dans les minutes d'une réunion des Oligarques de la cité datant de Regain 400 AC, il est noté que Zagig est accompagné d'un dragon noir qu'il a ramené de Marais des Brumes, de plusieurs homoncules et d'un golem de chair vêtu à la façon du Grand-Roi d'Ærdie.

Puis le 8 Froidure 421 AC, Zagig ne se présente pas à une réunion du conseil de l'Oligarchie Dirigeante. Il n'avait donné aucune indication quant à ses intentions et aucun mortel de la Tærre ne l'a jamais revu. Chaque année à cette date anniversaire, le Seigneur-Bailli et l'Oligarchie Dirigeante partagent le pain et l'eau, en commémoration du retour à la normale que permit la disparition de Zagig.

On raconte que durant son mandat de bailli, Zagig a utilisé une puissante magie pour capturer et emprisonner le prince démon Fraz-Urb'luu, qui ne s'est libéré que récemment de sa prison. Iggwilv allait plus tard utiliser ce qu'elle avait appris de cette tentative pour emprisonner son propre Prince démon, Graz'zt et conquérir la Pérennelande.

En 505 AC, Zagyg parvient à capturer neuf demi-dieux d'alignements opposés et à les emprisonner sous Castel Gryffalc. On n'apprendra que plus tard que la capture de ces divinités était nécessaire à l'apothéose de Zagyg. On sait qu'au nombre des puissances capturées se trouvent Iuz (curieusement, le fils d'Iggwilv et Graz'zt), Wastri, Mérikka et Rudd. Olidammara tentera de libérer Rudd, mais sera lui-même capturé et transformé pour un temps en un petit animal à carapace. Finalement, la plupart des captifs de Zagyg parviennent à s'évader (y compris Iuz, qui fut libéré en 570 AC par le seigneur Robilar), mais Zuoken qui faisait (selon la rumeur) partie des prisonniers originels pourrait être toujours retenu.

Au moment de l'évasion d'Iuz, Mordenkaïnen révèle que Zagig Yragerne est en vie et en bonne santé, et qu'il est en fait devenu un demi-dieu au service de Boccob, le dieu de la magie. Zagig s'écrit désormais « Zagyg », une variante qu'il utilisait parfois lorsqu'il était seigneur-bailli pour signer des documents. Certains membres du Cercle des Huit commencent dès lors à honorer Zagyg, très probablement en raison de ses prouesses magiques (on prétend que nul mage mortel n'a jamais pu lui être comparé, sauf peut-être Vecna). Depuis, le culte de l'Archimage Fou rassemble une petite communauté d'adeptes qui n'a pas à ce jour pris d'importance particulière dans la Cité-Franche de Faucongris.

Sources 
 Breault, Mike, ed., Castle Greyhawk (TSR, 1988).
 Brown, Anne, Greyhawk: Guide du Joueur (TSR, 1998).
 Brown, Richard W, et Anne Brown, Falcon's Revenge (TSR, 1990).
 Brown, Richard W, et Anne Brown, Falconmaster (TSR, 1990).
 Conforti, Steven, ed. Living Greyhawk Official Listing of Deities for Use in the Campaign, version 2.0. (Wizards of the Coast, 2005); disponible en ligne: 
 Cook, David, "History of the Greyhawk Wars", in Greyhawk Wars (TSR, 1991); disponible en ligne: http://www.nyrond.org/turbine/page/university/greyhawkwars.html
 Gary Gygax, Come Endless Darkness (New Infinities, 1988).
 Gary Gygax, Dance of Demons (New Infinities, 1988).
 Gary Gygax, Isle of the Ape (TSR, 1985).
 Gary Gygax et Frank Mentzer, Le Temple du Mal élémentaire (TSR, 1985).
  et Gary Gygax, Mordenkainen's Fantastic Adventure (TSR, 1984).
 Looby, Paul, "Hardby: City of the Scorned", in Dungeon n°109 (Paizo Publishing, 2004).
 Mobley, Blake et Timothy B Brown, Greyhawk Ruins (TSR, 1990).
 Moore, Roger, Return of the Eight (TSR, 1998).
  et Carl Sargent, The City of Greyhawk (TSR, 1989).
 Sean K. Reynolds, Crypt of Lyzandred the Mad (TSR, 1998).
 Sean K. Reynolds et , Slavers (TSR, 2000).
 Carl Sargent, Iuz the Evil (TSR, 1993).
 Living Greyhawk Journal no. 3 - "Gods of Oerth"

Notes et références 

Divinité de Donjons et Dragons
Greyhawk